Villahermosa del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villahermosa del Río (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Villahermosa del Río (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar